

Persone 
 Antonio Ligabue – pittore italiano
 Bice Ligabue – politica e partigiana italiana
 Giancarlo Ligabue – paleontologo italiano
 Ilva Ligabue – soprano italiano
 Luciano Ligabue – cantautore, musicista, scrittore, sceneggiatore e regista italiano
 Marco Ligabue – cantautore e chitarrista italiano

Altro 
 Ligabue – primo album di Luciano Ligabue, pubblicato nel 1990
 Ligabue – sceneggiato televisivo RAI del 1977 diretto da Salvatore Nocita, dedicato al pittore Antonio Ligabue